Ломас де Сан Франсиско има више значења:

 Ломас де Сан Франсиско (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ломас де Сан Франсиско (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику